

Muziek 
 Mystery train (band), de begeleidingsband van Willie D. Warren
 Mystery train (Junior Parker) (1953), een lied van Junior Parker met meer dan honderd covers waaronder van Elvis Presley en Neil Young
 Mystery train (Bon Jovi) (2000), een lied van Bon Jovi
 Mystery train (Transatlantic) (2000), een lied van Transatlantic
 Mystery train (album van Neil Young) (2001), een verzamelalbum van Neil Young

Films 
 The Mystery Train (1931), een Amerikaans film van Phil Whitman
 Mystery Train (1989), een film van Jim Jarmusch

Radio 
 Mystery Train (WJZF-LP), een Amerikaans radioprogramma op WJZF-LP in Standish, Maine
 Mystery Train (RTÉ), een Iers radioprogramma op RTÉ gepresenteerd door John Kelly

Literatuur 
 Mystery train (Greil Marcus) (1975), een boek van Greil Marcus
 Mystery train (Drew/Boys) (1990), een mystery-roman van Nancy Drew and Hardy Boys